

События 
 Консулы Флавий Аэций (II раз) и Флавий Сигисвулт.
 Табгачское посольство в Срединную Азию.
 Отложился от Хэси Гаочан.
 Набег жужаней на Тоба-Вэй.

Родились 
 Святой Ремигий.
 Чиджын (Силла).
 Айргол Длиннорукий, король Диведа.

Скончались 
 Сириан Александрийский, античный философ-неоплатоник.
 Руфий Антоний Агрипий Волузиан, западноримский государственный деятель начала V века.
 Либералий из Анконы, священномученик из Анконы.
 Камилла (святая), затворница из Равенны.

См. также